Навар има више значења:
 Навар (Флорида)
 Навар (Охајо)